Výraz Šeremetěvo (příp. foneticky Šeremeťjevo,  Шереме́тьево), může mít následující významy:

Sídla
 Šeremetěvo (Lipecká oblast) — ves v Izmalkovském rajonu Lipecké oblasti.
 Šeremetěvo (Kolomenský rajon) — ves v Kolomenském rajonu Moskevské oblasti.
 Šeremetěvo (Nižněgorodská oblast) — osada ve Vorotynském rajonu Nižněgorodské oblasti.
 Šeremetěvo (Penzenská oblast) — obec v Bašmakovském rajonu Penzenské oblasti.
 Šeremetěvo (Rjazanská oblast) — obec v Rjazanském rajonu Rjazanské oblasti.
 Šeremetěvo (Tverská oblast) — ves v Kaljazinském rajonu Tverské oblasti.
 Šeremetěvo (Tulská oblast) — ves v Veňovském rajonu Tulské oblasti.
 Šeremetěvo (Chabarovský kraj) — obec ve Vjazemském rajonu Chabarovského kraje.
 Osada letiště Šeremetěvo — osada v tranzitní zóně Letiště Moskva-Šeremeťjevo.

Ostatní 
 Letiště Moskva-Šeremeťjevo — mezinárodní letiště v městské části Chimky v Moskevské oblasti
 Letiště Šeremetěvo (stanice) — železniční stanice na letišti Šeremetěvo

Související články 
 Šeremetěvo-2 (film) — sovětský film z roku 1990.
 Šeremetěvo-Pesočnaja — osada v Rjazani
 Большое Šeremetěvo — osada v Pičajevském rajonu Tambovské oblasti
 Шереметев
 Šeremetěvové — ruský hraběcí rod

Rusko